Kriege ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kriege-Steffen (* 1979), deutscher Architekt
 Hermann Kriege (1820–1850), deutscher Burschenschafter, Journalist und Revolutionär
 Hermann Kriege (Politiker) (1853–1936), deutscher Verwaltungsbeamter, Landrat und Parlamentarier
  Johannes Kriege (1859–1937), deutscher Jurist, Politiker und Diplomat
  Walter Kriege (1891–1952), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Krieg (Begriffsklärung)
 Krige